Сан Мигел Дос има више значења:

 Сан Мигел Дос (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел Дос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел Дос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику